Турай:

 Турай — низшее воинское звание в Армии обороны Израиля
 Турай — бывшая деревня в Глазовском районе Удмуртии